Матеуш Даменцкий (, род. 19 мая 1981, Варшава, Польша) — польский актёр театра и кино.

Биография 
Матеуш Даменцкий родился 19 мая 1981 года в актёрской семье  и  Даменцких. Внук известных польских актёров Добеслава Даменцкого и . У него есть младшая сестра Матильда (род. 1985), также актриса.

В 2004 году окончил Варшавскую театральную академию им. А. Зельверовича. В студенческие годы был актёром Варшавского Нового театра. В 2004—2006 был актёром Варшавского Современного театра.

На телевидении дебютировал в 1993 году в сериале «Czterdziestolatek — dwadzieścia lat później». Затем он снимался в эпизодических ролях сериалов «WOW», «Клан», «Матери, жены и любовницы», фильмах «Охотник: Последняя схватка», «Приключения Иоанны». В 2000 году на экраны вышел фильм Александра Прошкина «Русский бунт», в котором Матеуш Дамецкий исполнил главную роль — Петра Гринёва.

Также в 2007 году вместе с Эвой Шабатин выступал в 6-м сезоне польской версии телешоу «Танцы со звёздами»

Свободно владеет русским языком.

Личная жизнь 
25 сентября 2010 года Матеуш женился на Монике Патриции Крогульской, однако уже в мае 2011 года развёлся.
В 2018 году женился на Паулине Андреевской.

Фильмография 

Среди других работ Матеуша Даменцкого — польский дубляж зарубежных фильмов:
 1988—1991: Новые приключения Винни-Пуха — Крис
 1991: Капитан Крюк
 1997: Желание Аннабелль — Билли
 2002: Принцесса на горошине — Отто
 2002: Гарри Поттер и Тайная комната — Том Реддл
 2005: Фантастическая четвёрка — Джонни Шторм / Человек-Факел
 2005: B-Daman — Винни Б.
 2006: Фантастическая четвёрка (мультфильм) — Джонни Шторм / Человек-Факел
 2007: Черепашки-ниндзя (мультфильм) — Донателло
 2010: Как приручить дракона — Иккинг

Примечания

Ссылки 
 Матеуш Даменцкий на Культура Портале
 Матеуш Даменцкий на сайте Kino-teatr.ru
 Интервью Матеуша Даменцкого с Петербургской Газетой

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича